Трухно, Вячеслав Леонидович (род. 22 февраля 1987, Воскресенск, СССР) — российский профессиональный хоккеист.
 Трухно, Леонид Станиславович (род. 6 января 1963, Свердловск, ныне Екатеринбург) — советский хоккеист. Мастер спорта СССР.

См. также 
 Трухнов, Григорий Маркович